Версетура () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Кіскань.
 Версетура () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Жаріштя.